Daniel López (basketballer), Spaans basketballer
 Daniel López (voetballer), Chileens voetballer
 Daniel López (waterpoloër), Spaans waterpoloër
 Daniel López (wielrenner), Spaans wielrenner
 Daniel López Carballo, Hondurees generaal